Марлон Джексон (, полн. имя: Marlon David Jackson; род. 12 марта 1957 г.) — американский певец, музыкант, танцор, продюсер, участник музыкальной группы The Jackson 5 в 1963-1985 и с 2012 года. В 1985 году вышел из состава коллектива, чтобы сосредоточиться на сольной карьере, но вскоре после релиза своего единственного альбома "Baby Tonight" в 1987, ушёл из шоу-бизнеса. После завершения музыкальной карьеры работал агентом по недвижимости.

Дискография

Студийные альбомы 
 Baby Tonight (1987)

В составе The Jackson 5 и The Jacksons 
 См. статью: The Jackson 5

Синглы 
 Baby Tonight (1987)
 Don't Go (1987)

Как приглашенный исполнитель 
 2300 Jackson Street (The Jacksons featuring Michael Jackson, Marlon Jackson, Rebbie Jackson, Janet Jackson & the Jacksons kids, 1989)

Продюсер в альбомах других исполнителей 
 Бетти Райт - Wright Back At You (1983)
 Джанет Джексон -  Dream Street (1984)

Список песен

Песни написанные Марлоном 
Курсивом выделены песни также спродюсированные Марлоном.

Только продюсер

Примечания

Ссылки 
 Профиль Марлона Джексона на официальном сайте Jackson 5
 Марлон Джексон на сайте AllMusic
 Марлон Джексон на сайте Biography.com

Родившиеся в 1957 году
Родившиеся в Гэри
Певцы и певицы США
Поп-музыканты США
Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Певцы и певицы в жанре соул
Музыкальные продюсеры США
Семья Джексонов
Jackson 5
Исполнители Epic Records
Исполнители Columbia Records
Певцы и певицы XX века
Певцы и певицы XXI века
Поп-вокалисты США
Члены Зала славы рок-н-ролла